Visionaire steht für:

 Visionaire Studio, Spiel-Engine zur Erstellung von Point-and-Click-Adventures
 Visionaire (Magazin), Mode- und Kunstmagazin aus New York